Az Úrvalsdeild 1988-as szezonja volt a bajnokság hetvenhetedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1988

1988
Izland 1